Ско́рдия:
 Скордия () — коммуна в Италии на острове Сицилия.
 Скордия — тривиальное название вида растений .